Santeuil pode se referir a:
 Santeuil (Eure-et-Loir)
 Santeuil (Val-d'Oise)

Desambiguações de topônimos